Фарвания () — губернаторство (мухафаза) в Кувейте.
 Административный центр — Эль-Фарвания.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с губернаторством Асама, на востоке с губернаторствами Хавалли, Мубарак-эль-Кабир, на юге с губернаторством Ахмади, на западе с губернаторством Эль-Джахра. Единственное губернаторство, которая граничит со всеми губернаторствами страны и не имеет границ с другими государствами.

Население 
Фарвания — самая густонаселённое губернаторство после губернаторства Хавалли, главная жилая область Кувейта.

Административное деление 
В состав губернаторства входят 16 районов:
 Кхитен
 Abdullah Al Mubarak Area
 Ardiyah
 Ash Shadadiyah
 Farwaniyah
 Firdous
 Granada
 Джалиб-эш-Шуюх
 Kuwait International Airport Area
 'Omariyah (contains Kuwait zoo)
 Qalib ash Shuyukh
 Rabiah
 Riggae
 Rahab
 South Khaitan
 Suhayed Al Awazim

Экономика 
Является важной частью коммерческого мира Кувейта.

Примечания 

Провинции Кувейта